Шеннон () — англомовне ім'я та прізвище ірландського та шотландського походження а також топонім.

 Дел Шеннон (, справжнє ім'я Чарлз Вестовер, ; 1934—1990) — американський вокаліст, гітарист, композитор, автор текстів, продюсер.
 Дерріл Шеннон (; 1968) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.
 Деррін Шеннон (; 1969) — канадський хокеїст.
 Еффі Шеннон (; 1867—1954) — американська актриса театру і німого кіно.
 Клод Шеннон (; 1916—2001) — американський інженер-електрик і математик, «батько» теорії інформації.
 Майкл Шеннон (; 1974) — американський актор театру та кіно.

Ірландські прізвища
Шотландські прізвища